«Hero» («Герой») — песня американской певицы Мэрайи Кэри с её третьего альбома Music Box, выпущенного в конце августа 1993 года. В октябре 1993 года песня была издана отдельным синглом.

История 
Как утверждают авторы песни Мэрайя Кэри (стихи) и Уолтер Афанасьефф (музыка, он же был продюсером записи), изначально песня предназначалась в качестве заглавной темы для фильма «Герой» (1992) с Дастином Хоффманом в главной роли, причём исполнять там заглавную тему должна была Глория Эстефан.

Уолтер Афанасьефф с Мэрайей Кэри тогда работали над записью её будущего альбома Music Box. Афанасьефф рассказывал, что в перерыве он «сидел за фортепьяно и сказал Мэрайе об этом фильме. За 2 часа мы сделали потрясающую заготовку для песни „Hero“. Она не предназначалась для того, чтобы её пела Мэрайя. В её представлении мы писали песню для Глории Эстефан для этого фильма. И мы зашли в ту зону, в которую Мэрайя не заходила — по её словам, песня была слишком слащаво-сентиментальной, или слишком поп-балладной, или слишком старомодной по мелодии и стихам».

Как пишет сайт Songfacts, когда песня была почти готова, Кэри и Афанасьефф сыграли её президенту компании Sony Music Entertainment и по совместительству жениху Мэрайи Кэри Томми Моттоле. Они рассказали ему, что песня для фильма «Герой». Моттола же сказал: «Вы что, шутите? Вы не можете отдать эту песню в тот фильм. Она слишком хороша. Мэрайя, ты должна взять эту песню. ТЫ должна это сделать».

В фильме была использована песня «Heart of a Hero» в исполнении Лютера Вэндросса.

Сайт Songfacts утверждает, что вначале Кэри песня не нравилась, она думала, что песня слишком сопливая. Но когда певица стала получать письма с благодарностями от слушателей, что эта песня помогла им в жизни, она оценила силу и чувства, которые песня вызывает в людях.

Песня вышла в 1993 году, вскоре после этого, Кэри и Моттола поженились. Их брак продлился 4 года (поженились они 5 июня 1993 года, а 30 мая 1997 года, объявили о том, что будут жить раздельно, а потом и официально развелись). В 2000 году Моттола женился на мексиканской поп-певице Тали́и.

Примечания

Ссылки 
  «Hero»  на YouTube
 

Песни 1993 года
Синглы 2008 года
Песни Мэрайи Кэри
Синглы Arista Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Благотворительные синглы
Поп-баллады
Рок-баллады
Песни, написанные Уолтером Афанасьеффом
Песни, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом
Синглы Sony Music Entertainment
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM